Ханс Мартин Йедрем (; 6 июня 1980, Валлдал, коммуна Нурдал, Норвегия) — норвежский биатлонист и лыжник. Призёр Чемпионатов Европы по биатлону.

Карьера 
Биатлоном начал заниматься с 13 лет. В 2005 году дебютировал на этапе Кубка мира по биатлону. Несколько лет входил в состав сборной Норвегии.

3 марта 2007 года единственный раз в карьере попал на подиум в личной гонке. На этапе Кубка мира в финском Лахти он занял 3-е место в спринте. Участник 5 чемпионатов Европы.

Завершил карьеру в сезоне 2011/2012.

Кубок мира по биатлону 
 2005/06 — 89-е место (2 очка)
 2006/07 — 40-е место (65 очков)
 2007/08 — 53-е место (57 очков)
 2008/09 — 64-е место (80 очков)
 2009/10 — 71-е место (51 очко)

Ссылки 
 Профиль IBU
 Профиль FIS

Лыжники по алфавиту
Биатлонисты Норвегии
Лыжники Норвегии